Weil (avec ses variantes orthographiques Veil, Weill et Weyl), est un nom juif, variante ashkénaze et anagramme possible du nom Lewi (Lévy).

Patronyme 

Personnalités
 Albert Weil (1880-1945), skipper français ;
 André Weil (1906-1998), mathématicien français ;
 André Weil-Curiel (1910–1988), avocat français ;
 Ariel Weil (1973-), homme politique français ;
 Arthur Weil (1880-1959), rabbin français de Bischheim puis de Bâle, en Suisse ;
 Colette Weil (1926-2008), universitaire française ;
 Édouard Weil (1970-), producteur de cinéma français ;
 Éric Weil (1904-1977), philosophe français ;
 François Weil (1961-), historien français ;
 Gérard E. Weil (1926-1986), professeur d'université français, bibliste, spécialiste du texte massorétique ;
 Godchaux Weil (1806-1878), alias Ben Lévi, écrivain français, grand-oncle de Marcel Proust ;
 Grete Weil (1906-1999), écrivain allemande ;
 Henri Weil (1818-1909), philologue et helléniste français, d'origine allemande ;
 Jacques Weil (1893-1969), homme d’affaires suisse d’origine juive ;
 Jean-Claude Albert-Weil (1933-2019), écrivain français ;
 Jeanne Weil Proust (1849-1905), épouse du médecin français Adrien Proust et mère de Marcel et Robert Proust ;
 Larry Weil (1950-2017), catcheur et entraîneur de catch américain ;
 Laurent Weil (1963-), journaliste et animateur de télévision ;
 Léon Weil (1896-2006), poilu français ;
 Louis Weil (1914-1968), physicien français ;
 Lucien Weil (1902-1963), peintre français ;
 Maurice Weil (1845-1924), militaire et historien français ;
 Patrick Weil (1956-), historien et politologue français ;
 Pierre Weil (1924-2008), psychologue français enseignant au Brésil ;
 Prosper Weil (1926-2018), juriste français ;
 Raymond Weil (1923-1995), académicien et philologue français ;
 Raymond Weil (1926-2014), fondateur de la marque d'horlogerie suisse qui porte son nom ;
 René Weil (1917-1942), militaire français, Compagnon de la Libération, Mort pour la France ;
 Roman L. Weil (1940-), économiste, consultant et professeur américain ;
 Shraga Weil (1918-2009), artiste israélien ;
 Susan Weil (née en 1930), artiste américaine ;
 Sylvie Weil (1942-), professeur et écrivain française ;
 Simone Weil (1909-1943), philosophe française ;
 Simone Weil Lipman (1920-2011), assistante sociale juive française ;
 Suzanne Weil dite Suzanne Talba (1881-1967), actrice française, fille de Zélie Weil ;
 Thierry Weil (1959-), professeur de gestion français, animateur de groupes de réflexion ;
 Zélie Weil (1856-1927), cantatrice française, mère de Suzanne Talba.

Toponyme 

 Weil, commune allemande de Bavière ;
 Weil am Rhein, ville allemande de Bade-Wurtemberg ;
 Weil der Stadt, ville allemande de Bade-Wurtemberg ;
 Weil im Schönbuch, commune allemande de Bade-Wurtemberg ;
Weil, cratère vénusien, nommé en l'honneur de Simone Weil.

Hydronyme 

 Weil, rivière de la Hesse en Allemagne.

Concepts mathématiques 
 Accouplement de Weil
 Conjectures de Weil
 Théorème de Mordell-Weil

Entreprises 
 Trelon Weldon Weil, ancienne entreprise française de confection de boutons
 Weil, ancienne entreprise textile fondée par Joseph Weil et basée à Besançon

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme juif